Azraq (în ) se poate referi la:
 Azraq, Abadan
 Azraq, Ahvaz